Красный Берег — деревня в Исаклинском районе Самарской области в составе сельского поселения Исаклы.

География 
Находится на левом берегу реки Сок на расстоянии менее 4 километров по прямой на восток от районного центра села Исаклы.

История
Основана во второй половине XVIII  века.

Население 
Постоянное население составляло 204 человека (чуваши 72%) в 2002 году, 185 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Исаклинского района